Апостольский нунций в Республике Коста-Рика — дипломатический представитель Святого Престола в Коста-Рике. Данный дипломатический пост занимает церковно-дипломатический представитель Ватикана в ранге посла. Как правило, в Коста-Рике апостольский нунций является дуайеном дипломатического корпуса, так как Коста-Рика — католическая страна. Апостольская нунциатура в Коста-Рике была учреждена на постоянной основе в конце XIX века. Её штаб-квартира находится в Сан-Хосе.

В настоящее время Апостольским нунцием в Коста-Рике является архиепископ Бруно Музаро, назначенный Папой Франциском 29 августа 2019 года.

История 
С XIX века город Сан-Хосе был местом службы апостольского делегата.

В 1882 году Святой Престол решил установить дипломатические отношения с Коста-Рикой, но апостольский делегат Джузеппе Маньо, избранный для новой должности апостольского нунция, отказался от назначения.

В 1884 году Святой Престол назначил Вальфре ди Бонцо апостольским делегатом в Коста-Рике, но антирелигиозные беспорядки вспыхнувшие в стране помешали началу его деятельности, а в следующем году он был назначен епископом Кунео.

В 1917 году апостольская делегатура была возведена в ранг интернунциатуры, которая в последующие годы меняла своё название несколько раз, в зависимости от числа стран в которых она представляла Святой Престол. 30 сентября 1933 года создана Апостольская нунциатура в Коста-Рике, Никарагуа и Панаме. В 1938 году была создана апостольская нунциатура в Коста-Рике.

Апостольские нунции в Коста-Рике

Апостольские делегаты 
 Луиджи Клементи — (26 августа 1851 — 1861);
 Серафино Ваннутелли — (18 июля 1869 — 10 сентября 1875 — назначен апостольским нунцием в Бельгии);
 Марио Моченни — (14 августа 1877 — 28 марта 1882 — назначен апостольским интернунцием в Бразилии);
 Вальфре ди Бонцо — (10 июля 1884 — 27 марта 1885 — назначен епископом Кунео);
 Джованни Кальеро, S.D.B. — (10 июня 1908 — 6 декабря 1915).

Апостольские интернунции 
 Джованни Баттиста Маренко, S.D.B. — (2 февраля 1917 — 22 октября 1921).
 Анджело Ротта — (16 октября 1922 — 9 мая 1925 — назначен апостольским делегатом в Константинополь);
 Джузеппе Фьетта — (27 февраля 1926 — 23 сентября 1930 — назначен апостольским нунцием на Гаити и Доминиканской Республике);
 Карло Кьярло — (28 января 1932 — 30 сентября 1933 — назначен апостольским нунцием).

Апостольские нунции 
 Карло Кьярло — (30 сентября 1933 — 3 декабря 1941);
 Антонио Таффи — (1941 — 1946) (поверенный в делах);
 Луиджи Чентоц — (3 декабря 1941 года — 26 апреля 1952);
 Поль Бернье — (7 августа 1952 — 1955);
 Джузеппе Мария Сенси — (21 мая 1955 — 12 января 1957 — назначен апостольским делегатом в Иерусалим и Палестину);
 Дженнаро Веролино — (25 февраля 1957 — 1963 — назначен секретарём Священной Конгрегации церемонииала);
 Паолино Лимонжи — (15 августа 1963 — 9 июля 1969 — назначен апостольским про-нунцием в Иране);
 Анджело Педрони — (19 июля 1969 — 15 марта 1975 — назначен апостольским про-нунцием в Сирии);
 Лайоша Када — (20 июня 1975 — 8 апреля 1984 — назначен секретарём Конгрегации дисциплины таинств);
 Пьерджакомо де Николо — (14 августа 1984 — 11 февраля 1993 — назначен апостольским нунцием в Сирии);
 Джачинто Берлоко — (17 июля 1993 — 5 мая 1998 — назначен апостольским нунцием в Белизе и Сальвадоре);
 Антонио Соццо — (23 мая 1998 — 17 июля 2003 — назначен апостольским нунцием в Марокко);
 Освальдо Падилья — (31 июля 2003 — 12 апреля 2008 — назначен апостольским нунцием в Корее);
 Пётр Нгуен Ван Тот — (13 мая 2008 — 22 марта 2014 — назначен апостольским нунцием в Шри-Ланке);
 Антонио Аркари — (4 июля 2014 — 25 мая 2019 — назначен апостольским нунцием в Монако);
 Бруно Музаро — (29 августа 2019 — по настоящее время).

См. также 
 Католицизм в Коста-Рике.

Ссылки 
 Апостольская нунциатура в Коста-Рике на gcatholic.org.

Коста-Рика